13-я гвардейская стрелковая Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта № 16501 (в/ч пп 16501).

Сокращённое наименование — 13-я гв. сд.

Преобразована из 87-й стрелковой дивизии 2-го формирования 19 января 1942. В составе войск Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов участвовала в боях на Воронежском, Харьковском, Валуйско-Россошанском направлениях, в большой излучине Дона, Сталинградской и Курской битвах, освобождении Украины, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

История

Формирование и боевые действия 

Дивизия сформирована в ноябре 1941 года в Курской области на базе частей 3-го воздушно-десантного корпуса как 87-я стрелковая дивизия (2-го формирования).
 « 19 января 1942 года. Москва.
В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 87-я стрелковая дивизия показала образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, 87-я стрелковая дивизия наносила огромные потери фашистским войскам и своими сокрушительными ударами уничтожала живую силу и технику противника, беспощадно громила врага.
За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава преобразовать 87-ю стрелковую дивизию в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Дивизии вручить гвардейское знамя.
Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу дивизии установить полуторный, а бойцам двойной оклад денежного содержания.» (из телеграммы).

Приказом Народного комиссара обороны СССР от 19 января 1942 87-я стрелковая дивизия была переименована в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Знамя дивизии было вручено 9 февраля 1942 года.
 За успешные боевые действия под Курском указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 .03.1942 года дивизия была награждена орденом Ленина, а её командир Александр Ильич Родимцев получил звание генерал-майора.

После поражения советских войск под Харьковом дивизия была отведена для переформирования на левый берег Волги.
Весть о том, что 71-я пехотная дивизия прорвалась в центр Сталинграда, была встречена в ставке фюрера с огромной радостью. К вечеру та же информация достигла Кремля. Сталин как раз обсуждал с Жуковым и Василевским возможность мощного стратегического контрудара под Сталинградом, когда в кабинет вошел секретарь Сталина Поскребышев и сообщил, что у телефона генерал Еременко. Поговорив с ним, Иосиф Виссарионович передал генералам неприятные известия. Немного помолчав, Сталин повернулся к Василевскому и сказал: "Немедленно прикажите 13-й гвардейской дивизии Родимцева пересечь Волгу и подумайте, какие еще войска можно послать Чуйкову на подмогу". Часом позже Жуков уже летел в Сталинград.
В сентябре 1942 года дивизия вошла в состав 62-й армии и получила задачу переправиться через Волгу в Сталинград, выбить противника с прибрежной полосы, занять и прочно оборонять центральную часть города. В ночь с 14 на 15 сентября передовой отряд 42-го гвардейского полка, переправившись через Волгу, с ходу вступил в бой и 15 сентября захватил вокзал, дав этим возможность переправиться в город всей дивизии.

Выбросив 1-й стрелковый батальон и роту автоматчиков 42-го гвардейского стрелкового полка на бронекатерах для очистки берега реки Волга и прикрытия переправы, дивизия в течение двух ночей с 14-го на 15-е сентября и с 15-го на 16-е сентября переправилась в город Сталинград. 2-й стрелковый батальон и рота автоматчиков 42-го гвардейского стрелкового полка переправились в ночь на 15 сентября, 3-й стрелковый батальон 42-го гвардейского стрелкового полка и 34-й гвардейский стрелковый полк переправились через центральную переправу. В 10.00, 15 сентября, на бронекатерах переправился штаб дивизии.

16 сентября 39-й гвардейский полк 13-й гвардейской стрелковой дивизии и сводный 416-й стрелковый полк 112-й стрелковой дивизии штурмовали и после упорного боя захватили вершину Мамаева кургана.

С 21 по 23 сентября в ожесточённых боях 13-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке фронтовой артиллерии выдержала самый мощный натиск противника и не допустила его выхода к Волге в центральной части города и овладения Мамаевым курганом. В октябре-ноябре дивизия, прижатая к Волге, занимала оборону от улицы Киевской (ныне ул. Ю. Гагарина) до восточного склона Мамаева кургана. Бойцы дивизии создали крепкую оборону, превратив отдельные здания в опорные пункты (широкую известность получили такие из них, как Дом Павлова и Мельница Гергардта). За период боёв в Сталинграде воины дивизии уничтожили свыше 15 тысяч солдат и офицеров противника, подбили более 100 танков, несколько тысяч немцев были взяты в плен. Активными действиями, упорным сопротивлением дивизия сковывала значительные силы противника, остановила его на подступах к Волге, чем способствовала выполнению общей задачи 62-й армии по обороне города. За мужество и доблесть, проявленные при обороне Сталинграда указом Президиума Верховного Совета СССР от 31.03.1943 года 13-я гвардейская стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 10 июля 1943 года дивизия вошла в состав 32-го гвардейского стрелкового корпуса 5 гвардейской армии, в котором находилась до конца войны. В ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 июля 1943 г. дивизия сменила 66-ю гвардейскую дивизию на рубеже урочище Барсучье, Сафоновка, выс.174,0 с задачей не допустить прорыва противника с направления Зоринские Дворы, выс.207,3, Ольховатка ныне Ивнянского района Белгородской области.

Соединение было отмечено в боях за освобождение Полтавы: 32-му гвардейскому стрелковому корпусу, в который входила и 13-я гвардейская стрелковая дивизия, была поставлена задача наступать в направлении Решетиловки и Власовки, обойти Полтаву с северо-востока и отрезать противнику пути отхода к Днепру. Передовой отряд корпуса был сформирован из сил и средств 39-го гвардейского стрелкового полка, 57-го танкового полка, 301-го полка и 1902-го самоходно-артиллерийского полков под командованием заместителя командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии полковника П. В. Гаева. Выполняя это задание — захватить переправы через Ворсклу — передовой этот отряд к вечеру 21 сентября 1943 вышел к Ворскле, форсировал её в районе Кротенко, захватил плацдарм и завязал бой с частями противника, оборонявшимися на западном берегу. Первыми вслед за передовым отрядом Гаева на правый берег реки переправились также подразделения 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Противник был ошеломлён столь стремительной атакой и начал отходить. К концу дня части дивизии вышли на рубеж Решетиловка—Жуки, создав угрозу правому флангу и тылу группировки противника и, тем самым, подготовив благоприятные условия для штурма Полтавы частями 33-го гвардейского стрелкового корпуса.

В дальнейшем дивизия участвовала в битве за Днепр в районе левобережных островов северо-западнее г. Кременчуг. В ночь с 3 на 4 октября 1943 года была завершена переброска на острова основных сил дивизии. На основное направление удара, которым считался о. Яцков, началась переброска второго эшелона развития успеха — 66-й гв. ст. дивизии. Подразделения, занимавшие острова, подвергались постоянным атакам с разной интенсивностью и периодичностью. На о. Меньшикова-на-Днепре бои носили наиболее ожесточённый характер. Именно с переправы на этот остров начались бои 13-й гв. ст. дивизии за Днепровские плацдармы. Но немецкая оборона здесь оказалась довольно прочной и корпусам 5-й гв. армии не удалось её прорвать. На фоне более значительных успехов на левом крыле Степного (2-го Украинского фронта), продолжать наступление на этом участке не имело смысла. Поэтому после десятидневных ожесточённых боёв, было принято разумное решение: отвести войска и перебросить на участок, где намечался успех.

Послевоенный период 
Директивой Ставки ВГК № 11096 от 29 мая 1945 года 13-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии была включена в Центральную группу войск. В 1945 году 13-я гвардейская стрелковая дивизия переформирована в 13-ю гвардейскую механизированную дивизию.

Дивизия в составе 32-го гвардейского стрелкового корпуса продолжала входить в 5-ю гвардейскую общевойсковую армию до её расформирования 20 марта 1947 года. До момента расформирования ЦГВ дивизия дислоцировалась в Вене, после расформирования ЦГВ 13-я дивизия была выведена из Австрии в Прикарпатский военный округ.

9 сентября 1955 года 13-я гвардейская механизированная дивизия была расформирована, а её личный состав и техника влились в 39-ю механизированную Новороссийскую ордена Суворова дивизию (в/ч 73852). 4 декабря 1955 года 39-я дивизия унаследовала от 13-й дивизии гвардейское звание и наименование — 39-я гвардейская механизированная Полтавская ордена Ленина дважды Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия (в/ч 30206). С октября 1956 года дислоцировалась в Мукачево— ПрикВО.

В ноябре 1956 года, во время проведения операции «Вихрь» дивизия была передислоцирована из ПрикВО на территорию Венгрии. 24 ноября 1956 года дивизия вошла во вновь образованную Южную группу войск с местом дислокации Веспрем.

15 декабря 1956 года 39-я гвардейская механизированная дивизия была переформирована в 21-ю гвардейскую танковую дивизию.

11 января 1965 года 21-я гвардейская танковая дивизия переименована в 13-ю гвардейскую танковую Полтавскую ордена Ленина дважды Краснознамённую, орденов Суворова и Кутузова дивизию.

В сентябре 1989 года 13-я гвардейская танковая дивизия была выведена в Одесский военный округ (Крым, п.г.т. Советский) и в ноябре 1991 года расформирована.

Состав 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 19 января 1942 года — 16 июля 1942 года;
 9 сентября 1942 года — 5 февраля 1943 года;
 10 июля 1943 года — 25 июня 1944 года;
 13 июля 1944 года — 11 мая 1945 года.

Командование дивизии

Командиры 
  Родимцев, Александр Ильич (19.01.1942 — 21.05.1943), гвардии полковник, ;
 Самчук, Иван Аникеевич (01.05.1943 — 31.05.1943), гвардии подполковник;
  Бакланов, Глеб Владимирович (30.05.1943 — 15.12.1943), гвардии генерал-майор;
 Лайтадзе, Илья Иосифович (16.12.1943 — 11.01.1944), гвардии полковник;
 Шумеев, Павел Иванович (12.01.1944 — 15.02.1944), гвардии полковник (ВРИД);
  Бакланов, Глеб Владимирович (16.02.1944 — 29.10.1944), гвардии генерал-майор;
  Комаров Владимир Николаевич (30.10.1944 — 11.05.1945), гвардии полковник.

Заместители командира дивизии по строевой части 
  Борисов Владимир Александрович (07.1942 — 10.1942), гвардии полковник
 Анциферов, Иван Иванович (? — 06.1943), гвардии полковник
 Гаев, Павел Витальевич (06.1943 — 10.1943), гвардии полковник (погиб в бою 05.10.1943)
 Шумеев, Павел Иванович (01.1944 — 08.1944), гвардии полковник

Комиссары (заместители командира по политической части) 
 Браудэ Борис Семёнович, гвардии полковник
 Зубков, Сергей Николаевич (19.01.1942 — 1942), гвардии старший батальонный комиссар, гвардии полковой комиссар
 Вавилов, Михаил Михайлович, гвардии полковник
 Нестеров, Геннадий Александрович, гвардии полковник (до конца войны)
 Данилов, Пётр Васильевич, гвардии подполковник (с начала войны до 03.10.1943)

Начальники штаба 
  Борисов Владимир Александрович (19.01.1942 — 07.1942), гвардии полковник
 Бельский, Тихон Владимирович (08.1942 — 29.10.1944), гвардии подполковник, гвардии полковник
 Мешканов Константин Фёдорович (29.10.1944 — 1945), гвардии майор, гвардии подполковник

Командиры полков и частей 
 34-й гвардейский стрелковый полк
 Трофимов Филипп Алексеевич, гвардии подполковник
 Панихин Дмитрий Иванович, гвардии подполковник (погиб в бою)
  Березин, Семён Петрович, гвардии полковник (тяжело ранен в бою)
 Кривошеев, Павел Андреевич, гвардии подполковник (переведён на должность командира 39-го гвардейского стрелкового полка)
 Мудряк, гвардии подполковник (сентябрь 1944 — май 1945)
 39-й гвардейский стрелковый полк
 Самчук Иван Аникеевич, гвардии подполковник
 Щур Андрей Константинович, гвардии полковник
 Харитонов Александр Данилович, гвардии подполковник
 Кривошеев, Павел Андреевич, гвардии подполковник
 42-й гвардейский стрелковый полк
 Елин, Иван Павлович, гвардии полковник
 Колесник Алексей Владимирович, гвардии подполковник (ранен)
  Половец, Иван Кузьмич, гвардии майор
 32-й гвардейский артиллерийский полк
 Клебановский Александр Владимирович, гвардии подполковник (на декабрь 1942 года)
 Клягин ??
 Войтко Михаил Захарович, гвардии подполковник (погиб в бою)
  Агеев, Иван Алексеевич — гвардии подполковник
 4-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
 Розанов Иван Григорьевич, гвардии майор

Вышестоящие воинские части

Отличившиеся воины 
Около 20 тысяч её воинов были награждены орденами и медалями, девятнадцати из них присвоено звание Героя Советского Союза, 7 человек стали кавалерами ордена Славы трёх степеней.

 Герои Советского Союза:
 Агеев, Иван Алексеевич — гвардии подполковник, командир 32-го гвардейского артиллерийского полка.
 Бакланов, Глеб Владимирович — гвардии генерал-майор, командир дивизии.
 Бондарев, Матвей Арсентьевич — гвардии капитан, заместитель командира дивизиона 32-го гвардейского артиллерийского полка.
 Боровиченко, Мария Сергеевна — гвардии сержант, санитарка 32-го гвардейского артиллерийского полка.
 Брик, Григорий Евдокимович — гвардии капитан, командир миномётной роты 42-го гвардейского стрелкового полка.
 Быков, Егор Иванович — гвардии ефрейтор, наводчик станкового пулемёта 39-го гвардейского стрелкового полка.
 Быков, Иван Михайлович — гвардии старший лейтенант, командир батареи 32-го гвардейского артиллерийского полка.
 Грязнов, Владимир Михайлович — гвардии лейтенант, командир взвода автоматчиков 39-го гвардейского стрелкового полка.
 Казаков, Пётр Иванович — гвардии капитан, командир батальона 42-го гвардейского стрелкового полка.
 Киселёв, Василий Иосифович — гвардии лейтенант, командир огневого взвода 34-го гвардейского стрелкового полка.
 Комаров, Владимир Николаевич — гвардии полковник, командир дивизии.
 Овчинников, Максим Михайлович, гвардии младший сержант, пулемётчик 34-го гвардейского стрелкового полка.
 Павлов, Яков Федотович — гвардии сержант, командир пулемётного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка.
 Подкопай, Иван Яковлевич — гвардии капитан, командир роты автоматчиков 39-го гвардейского стрелкового полка.
 Половец, Иван Кузьмич — гвардии майор, командир 42-го гвардейского стрелкового полка.
 Славгородский, Георгий Васильевич — гвардии майор, командир батальона 34-го гвардейского стрелкового полка.
 Степанов Александр Николаевич — гвардии сержант, помощник командира взвода 42-го гвардейского стрелкового полка.
 Фролов, Николай Никифорович — гвардии младший сержант, наводчик станкового пулемёта стрелковой роты 39-го гвардейского стрелкового полка.
 Шаймарданов, Закий Шаймарданович — гвардии сержант, наводчик орудия 32-го гвардейского артиллерийского полка.

 Кавалеры ордена Славы 3-х степеней:

 Варяница, Иван Фёдорович, гвардии сержант, командир пулемётного отделения 34 гвардейского стрелкового полка.
 Горбенко, Дмитрий Филиппович, гвардии старший сержант, командир отделения 34 гвардейского стрелкового полка.
 Гочиян, Агаси Игнатьевич, гвардии старшина, помощник командира взвода 34 гвардейского стрелкового полка.
 Киняшов, Михаил Александрович, гвардии младший сержант, командир миномётного расчёта 34 гвардейского стрелкового полка.
 Телков, Василий Фёдорович, гвардии сержант, командир отделения 8 отдельного гвардейского сапёрного батальона.
 Умрихин, Андрей Петрович, гвардии старший сержант, помощник командира разведывательного взвода 42 гвардейского стрелкового полка.
 Хитев, Михаил Дмитриевич, гвардии старший сержант, командир орудийного расчёта 32 гвардейского артиллерийского полка.

Награды 

Награды частей дивизии:
 34-й гвардейский стрелковый Силезский ордена Красной Звездыполк
 39-й гвардейский стрелковый Ченстоховский ордена Красной Звезды полк
 42-й гвардейский стрелковый Висленский Краснознамённый полк
 32-й гвардейский артиллерийский Силезский Краснознамённый полк
 4-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский Дрезденскийдивизион,
 139-й отдельный гвардейский ордена Красной Звезды батальон связи

.

См. также 
 3-й воздушно-десантный корпус;
 87-я стрелковая дивизия.
 13-я гвардейская механизированная дивизия
 21-я гвардейская танковая дивизия
 13-я гвардейская танковая дивизия.

Примечания

Литература 
 
 
 Полтавская стрелковая дивизия//Советская военная энциклопедия в 8 томах. — М.: Воениздат,1976-1980,том 6,С.433-434.
 
 
 
 
 
 Самчук И. А. Тринадцатая гвардейская. Боевой путь тринадцатой гвардейской Полтавской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. 1941—1945. — М.: Воениздат, 1962. — 295 с.

Ссылки 
 Сайт 13-й гвардейской стрелковой дивизии
 Из журнала боевых действий 13-й гвардейской стрелковой дивизии в боях за Сталинград 
 Краткая боевая характеристика 13 гвардейской стрелковой дивизии генералом Чуйковым от января 1943 года на сайте «Память народа 1941—1945»
 13 гвардейская стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945» 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Южная группа войск